Ação realizada pelo Estado
 Intervencionismo (economia) — na atividade econômica interna
 Intervencionismo (relações internacionais) — empreendida para manipular uma economia e/ou sociedade de outro Estado
 Não-intervencionismo — doutrina que indica a obrigação dos Estados de não intervir, direta ou indiretamente, nos assuntos internos de outro Estado
 Intervenção federal — na ordem interna para supressão temporária da autonomia subnacional, em sistema federalista
 Ingerência humanitária — na soberania alheia no quadro de um mandato de consenso emitido por uma autoridade supranacional
 Intervenção urbana — manifestação artística, geralmente realizada em áreas centrais de grandes cidades
 Intervenção de terceiros (Direito) — atuação de pessoas estranhas a determinado processo judicial quando esta não se dá por litisconsórcio ou por assistência

Saúde 
 Cardiologia intervencionista — procedimentos intervencionistas cirúrgicos para diagnosticar e tratar cardiopatias e arteriopatias
 Intervenção mente-corpo — classificação estadunidense para técnicas destinadas a aumentar a capacidade da mente, de afetar funções corporais, e sintomas.
 Intervenção psicológica — toda tentativa de influenciar de maneira transitória ou definitiva o comportamento humano através do uso de meios psicológicos

Portugal 
 Brigada de Intervenção (Exército Português) — grande unidade do Exército Português baseada em unidades operacionais de infantaria motorizada
 Corpo de Intervenção — unidade de segurança do governo
 Intervenção Democrática — associação política de esquerda

Ver também 
 Estatismo
 Regulação econômica
 Estado policial
 Interferência
 Não intervencionismo

Desambiguação